Italië was een van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Het was de negende deelname voor het land, dat in 1968 Europees kampioen werd. Voor Antonio Conte was het de eerste keer dat hij als bondscoach aan het EK voetbal deelnam. Als speler had hij in 2000 de finale bereikt. Italië werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Duitsland.

Kwalificatie 

Italië begon op 9 september 2014 in groep H aan de kwalificatiecampagne. Het team van bondscoach Antonio Conte versloeg Noorwegen met 0-2 dankzij goals van Simone Zaza en Leonardo Bonucci. Een maand later speelden de Italianen in Palermo tegen Azerbeidzjan. Giorgio Chiellini bracht zijn team op voorsprong, maar zorgde nadien met een eigen doelpunt dat Azerbeidzjan opnieuw op gelijke hoogte kwam. In de slotminuten trof Chiellini opnieuw raak en bezorgde hij zijn team alsnog de drie punten. Enkele dagen later wisten de Italianen niet te overtuigen in Malta. Graziano Pellè opende al na 24 minuten de score. Nadien werd zowel Michael Mifsud van Malta als Bonucci uitgesloten. Uiteindelijk had Italië aan één doelpunt genoeg om de dwergstaat uit te schakelen.

Op 16 november 2014 volgde het belangrijke duel tegen Kroatië, de grootste concurrent voor groepswinst. De wedstrijd, die gespeeld werd in San Siro en geleid werd door scheidsrechter Björn Kuipers, eindigde in een gelijkspel. Antonio Candreva opende na elf minuten de score, maar zag hoe Ivan Perišić enkele minuten later de score weer in evenwicht bracht.

De volgende wedstrijd, in maart 2015, eindigde eveneens op een gelijkspel. Het elftal van Conte speelde tegen Bulgarije 2-2 gelijk. Via een eigen doelpunt van Jordan Minev kwam Italië al snel op voorsprong, maar de Bulgaren hadden nadien minder dan een kwartier nodig om twee keer te scoren en zelf op voorsprong te komen. Pas in het slot wist Éder toch nog een punt uit de brand te slepen voor Italië.

Op 12 juni 2015 trok de Italiaanse selectie naar koploper Kroatië. Mario Mandžukić bracht het thuisland na elf minuten op voorsprong. Na iets meer dan een half uur kreeg Italië een strafschop, die werd omgezet door Candreva. Het duel, dat overigens zonder publiek werd gespeeld, werd ontsierd door een hakenkruis dat op de grasmat was aangebracht. Door het gelijkspel bleef Kroatië aan de leiding in groep H.

Op 3 september 2015 speelde Italië in Florence tegen Malta. Het elftal van Conte presteerde ondermaats en won uiteindelijk dankzij opnieuw een doelpunt van Graziano Pellè met 1-0. De Italiaan verlengde een voorzet met zijn hand in doel, maar dat werd niet opgemerkt door de scheidsrechter en zijn assistenten. Drie dagen later kwam Bulgarije op bezoek. Daniele De Rossi opende na zes minuten de score. De Italiaanse middenvelder raakte in de tweede helft betrokken bij een opstootje met Iliyan Mitsanski. De Bulgaar ging na een overtreding op het been van De Rossi staan, die reageerde met een trap. Beide spelers werden door scheidsrechter Sergej Karasjov uitgesloten. Ondanks de rode kaart van De Rossi wist Italië stand te houden.

Op 10 oktober 2015 maakte het elftal van Conte de klus af. Het ging in Azerbeidzjan met 1-3 winnen dankzij goals van Éder, Stephan El Shaarawy en Matteo Darmian. Door de overwinning waren de Italianen zeker van kwalificatie. Op de slotspeeldag wonnen de Azzurri voor eigen volk van Noorwegen. Het werd in Rome 2-1 via doelpunten van Alessandro Florenzi en Pellè. Zo sloot Italië de kwalificatiecampagne af zonder nederlaag.

Kwalificatieduels

Stand groep H

Selectie en statistieken 

Bondscoach Antonio Conte maakte tijdens de kwalificatiecampagne gebruik van 34 spelers.

EK-voorbereiding

Wedstrijden

Het Europees kampioenschap 
De loting vond op 12 december 2015 plaats in Parijs. Italië werd ondergebracht in groep E, samen met België, Zweden en Ierland. Op voorhand berekende een wiskundig model dat een land via groep E het minste kans maakt om de finale te bereiken. Groep E werd na de loting dan ook omschreven als de "poule des doods".

Italië won haar eerste groepsduel met 2-0 van België. De Italianen kwamen op 1-0 nadat Emanuele Giaccherini op links de bal kreeg aangespeeld van Leonardo Bonucci en die vervolgens in de verre hoek schoot. Graziano Pellè zette in de blessuretijd de eindstand op het bord door een voorzet van Antonio Candreva met een volley in het doel te schieten. Italië versloeg vier dagen later ook Zweden. Ditmaal was één doelpunt in de 88e minuut van de wedstrijd genoeg: 1-0. Giorgio Chiellini nam een inworp die invaller Simone Zaza links voorin doorkopte naar Éder. Hij bleef al dribbelend richting de rand van het strafschopgebied Victor Lindelöf en Oscar Lewicki voor. De daar wachtende Andreas Granqvist greep niet in en Kim Källström was te laat terug om Éder te verhinderen de bal rechts van Andreas Isaksson in het doel te schieten. Daarmee was Italië na Frankrijk als tweede land op het toernooi zeker van de achtste finales. Toen België een dag later Ierland versloeg, was Italië op basis van het onderling resultaat ook zeker van groepswinst. Met een op negen posities gewijzigd elftal gingen de Italianen in hun laatste groepsduel vervolgens met 0-1 onderuit tegen Ierland. Robbie Brady maakte in de 85e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij kopte ter hoogte van de strafschopstip een hoge bal van Wes Hoolahan langs de uitkomende Salvatore Sirigu.

De Italianen namen het in hun achtste finale op tegen titelverdediger Spanje, de nummer twee van groep D. Daarmee verschenen dezelfde twee ploegen op het veld als tijdens de finale van het EK 2012. Italië nam in de 33e minuut de leiding. Éder schoot een vrije trap voor het doel van Spanje recht door het midden tegen doelman David de Gea aan. Die liet de bal los, waarna die via een kluts tussen Giaccherini en hem naar rechts stuitte, voor de voeten van Chiellini. Die tikte de bal vanaf een paar meter van de doellijn in de Spaanse goal. Na een tweede helft zonder doelpunten, maakte Pellè in de blessuretijd 2-0, tevens de eindstand. Na een afgeslagen Spaanse hoekschop van de voet van Cesc Fàbregas zette Italië een counter in. Terwijl de spelers zich ophoopten aan de linkerkant van het strafschopgebied van Spanje, schoot invaller Lorenzo Insigne de bal naar rechts, naar de eveneens ingevallen Matteo Darmian. Hij liep door richting goal en legde daarna breed, waarna de bal via de voet van verdediger Sergio Ramos voor de voeten van Pellè stuitte. Hij schoot met een volley vanaf de rand van het doelgebied raak. Italië ging door naar de kwartfinales.

Italië speelde in haar kwartfinale tegen Duitsland, dat de laatste acht bereikte ten koste van Slowakije. De Duitsers maakten in de 65e minuut 0-1. Thomas Müller speelde Mario Gómez aan op links, die op zijn beurt Jonas Hector met een steekpass het Italiaanse strafschopgebied instuurde. Zijn voorzet stuitte via het been van Bonucci voor de voeten van Mesut Özil, die vanaf de rand van het doelgebied raak schoot. Italië kwam in de 78e minuut op 1-1. Alessandro Florenzi kreeg een afgeslagen hoekschop terug en zette opnieuw voor. Verdediger Jérôme Boateng ging in het strafschopgebied een kopduel aan met Chiellini en raakte de bal daarbij met zijn rechterarm. Scheidsrechter Viktor Kassai gaf een penalty, die Bonucci benutte. Beide ploegen maakten in de overige speeltijd plus verlengingen geen doelpunten meer. Een beslissende strafschoppenreeks was nodig. Italië begon en miste drie van haar eerste vijf penalty's. Invaller Zaza schoot over, Pellè naast en doelman Manuel Neuer stopte de inzet van Bonucci. Aan de andere kant stopte Gianluigi Buffon een strafschop van Müller, schoot Özil op de paal en miste Bastian Schweinsteiger bij een tussenstand van 2-2 de eerste kans om het af te maken voor Duitsland door over te schieten. Zowel de Italianen als de Duitsers schoten hun volgende drie strafschoppen raak, waarna Neuer die van invaller Darmian stopte. Hector benutte de volgende wel. Italië was uitgeschakeld.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase 

 
Man van de wedstrijd:
 Emanuele Giaccherini

 
Man van de wedstrijd:
 Éder

 
Man van de wedstrijd:
 Robbie Brady

Achtste finale

 
Man van de wedstrijd:
 Leonardo Bonucci

Kwartfinale

Man van de wedstrijd:
 Manuel Neuer

Zie ook
Italiaans voetbalelftal in 2016

Land op het Europees kampioenschap voetbal 2016
Italiaans voetbalelftal